Tessio ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Tessio (1909–2000), argentinischer Politiker
 Griselda Tessio (* 1946), argentinische Politikerin

Tessio ist der Name folgender fiktiver Personen:

 Salvatore Tessio, Figur in Mario Puzos Roman Der Pate und der darauf basierenden Verfilmung